Байонет
Canon FD — тип байонетного крепления объектива к фотоаппарату, разработанный японской компанией Canon. Впервые появился в марте 1971 года на фотоаппарате Canon F-1. После появления серии камер Canon EOS в 1987 году заменён байонетом Canon EF, несовместимым с предыдущим. Последний аппарат с байонетом FD, Canon T60, появился в 1990 году.

До появления байонета FD, в фотоаппаратах Canon использовался совместимый байонет Canon FL.

Описание 

Оригинальное крепление FD предусматривало установку объектива при помощи поворотного накидного кольца в задней части объектива (без поворота объектива относительно камеры), однако позже это крепление было заменено на байонет FDn (т. н. «Новый FD», ), позволяющий устанавливать и снимать объектив простым поворотом последнего.

В отличие от предшествующей системы FL, байонет FD предусматривал механическую передачу значения светосилы объектива и установленного значения прыгающей диафрагмы в экспонометр фотоаппарата. Это позволило реализовать измерение TTL-экспонометра при полностью открытой диафрагме, до этого недоступное в камерах Canon. В автоматических режимах отработки экспозиции (программный автомат, приоритет выдержки) поддерживалась автоматическая установка значения диафрагмы, для чего было необходимо повернуть кольцо её управления в специальное положение «А».
Байонет FD не обеспечивал электрической связи между камерой и объективом, что исключает передачу информации о значении фокусного расстояния, а также не предоставляет возможности выполнения автофокусировки. При использовании с современными цифровыми фотоаппаратами, возможном через адаптер, в EXIF-заголовках снимка не отображаются данные о таких объективах, а измерение экспозиции возможно только при рабочем значении диафрагмы.

Схожие технологии использовалась на всех зеркальных камерах того времени, однако позже большинство производителей адаптировало свои стандарты для реализации возможности взаимодействия камеры и объектива. Canon предпочёл разработать полностью новый стандарт (Canon EF).

Технологии

Покрытие линз 
Первые объективы FD имели спереди отполированную металлическую оправу для крепления бленды и других принадлежностей, поэтому такие объективы часто называют «chrome nose» (дословно «объективы с хромированной передней частью»). На кольце вокруг передней линзы имелись пометки «S.C» (Spectra Coating) и «S.S.C» (Super Spectra Coating). Эти обозначения указывали на наличие многослойных покрытий на линзах, при этом S.S.C подразумевал более высокое качество этого покрытия.

Объективы, выпускавшиеся в 1973—1979 годах имели обозначение «S.C» или «S.S.C», выполненное красными буквами.

С 1978 года, после появления байонета FDn, обозначения на корпусе объектива исчезли. Подразумевалось, что большинство объективов на тот момент имели покрытие S.S.C. Однако, объектив 50/1.8 продолжал выпускаться с просветляющим покрытием S.C.

«L»-серия объективов 
Среди объективов FD выделялась линейка объективов, имевших наивысшее оптическое и механическое качество. В них использовался большой спектр технологий, в том числе — асферичные и флюоритовые линзы.

После 1979 года такие объективы помечались буквой «L» в названии и красным кольцом на корпусе. До этого объективы этой серии помечались надписью «Aspherical», «Fluorite» или «AL».

Автофокус 
Все объективы FD предусматривали ручную фокусировку, однако в середине 1980-х Canon разработала и выпустила четыре автофокусных FD-объектива.

Следующие три объектива производились под маркой AC (разновидность FD) в 1985 году для камеры Canon T80. Это объективы AC 50mm f/1.8, AC 35-70mm f/3.5-4.5, и AC 75-200mm f/4.5. T80 была первой камерой, которая взаимодействовала с объективом через электронные контакты. Однако своего развития система автофокуса в рамках байонета FD не получила.

Список объективов с байонетом FD

Сравнение с креплениями других производителей

Источники

См. также 
 Canon FL
 Canon EF
 Canon EF-S

Байонеты